XCO steht für:
 Gemeinsamer Markt für das Östliche und Südliche Afrika, Nationalitätenangabe auf Platz 11–13 der zweiten Reihe von Machine Readable Travel Documents
 Cross Country (olympisch), Wettbewerbsdisziplin beim Mountainbiking
 XCo-Trainer, Hanteln aus eloxierten Aluminiumröhren, zu zwei Dritteln mit einer speziellen, losen Masse (Granulat) gefüllt; ca. 600–700 Gramm schwer.
 Flughafen Colac (IATA-Code), Colac, Victoria, Australien

xco steht für:
 Choresmische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung